Весёлкина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Весёлкина, Ольга Михайловна (1873—1949) — начальница Александровского женского института, руководитель кафедры иностранных языков УГТУ-УПИ.
 Весёлкина, Татьяна Эдуардовна (род. 1965) — российская актриса.